Trstenik est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Trstenik, une localité située dans la municipalité de Lanišće, comitat d'Istrie ;
Trstenik, une localité située dans la municipalité de Marija Gorica, comitat de Zagreb ;
Trstenik, une localité située dans la municipalité d'Orebić, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
en Serbie
Trstenik, une ville et une municipalité située dans le district de Rasina ;
Trestenik/Trstenik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
Tërstenik/Trstenik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gllogoc/Glogovac, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Tërstenik/Trstenik, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie) ;
en Macédoine
Trstenik, village de la municipalité de Sveti Nikolé ;
Trstenik, village de la municipalité de Rosoman.